Espiga de agua puede referirse a:
 El nombre común de la planta Potamogeton lucens.
 El nombre común de la planta Potamogeton natans.
 El nombre común de la planta '''''Potamogeton polygonifolius.